Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Perkins () :
 comté de Perkins, situé dans l'État du Dakota du Sud ;
 comté de Perkins, situé dans l'État du Nebraska.